Афридийский (апридийский) диале́кт или африди́ ( afrīdī/aprīdī) — северный карланский диалект языка пушту, распространённый среди представителей племени Априди. Разговорный язык в местах расселения апридиев — округа Хайбер и Кохат, агентство Оракзай к юго-западу от Пешавара, города Закка Хель, Джамруд, Дарра Адам Хель, долину Тирах. Подразделяется на несколько отдельных говоров, между ними 95-100 % совпадений в базовой лексике. С другими северными диалектам даёт 80-90 % лексических совпадений, с диалектами южной ветви — 75-80 %.

Фонетика 
Имеет довольно типичный набор черт для северо-карланских диалектов. Звук, соответствующий долгому ā в престижных диалектах, может артикулироваться и как ā (напр. в Джамруде), и как o (напр. в Закка Хеле). ژ как d͡ʒ (видимо, под влиянием юсуфзайского диалекта).

Грамматика 
Личные местоимения не виделяются ничем особенным. На примерах ниже видно: диалект Закка Хеля склонен к редукции и упрощению.

Примечания 

 
Языки Афганистана
Языки Пакистана